Januszewo peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Januszewo, village du powiat de Środa Wielkopolska
 Januszewo, village du powiat de Kościan
dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Januszewo, village du powiat d'Iława
 Januszewo, village du powiat d'Olsztyn
dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Januszewo, village 
dans la voïvodie de Mazovie
 Januszewo, village